Выступление Боснии на конкурсе песни Евровидение 2007, которое прошло в столице Финляндии в городе Хельсинки, стало 13-м участием на Евровидении для этой страны. Страну представляла Мария Шестич с песней Rijeka bez imena (Река без имени). Помимо сербской версии песни существует еще английская «Never wake me up» и русская «Безымянная река».

Национальный отбор 
Исполнительница была выбрана с помощью закротого отбора. Мария уже принимала участие в Боснийском отборе 2005 года, заняв 4 место. Презентация песни прошла 4 марта.

Исполнитель
Родилась в 1987 году в Бане-Луке, закончила художественную академию там же по классу фортепиано. С 6 лет принимает участие в музыкальных фестивалях. Отец Марии, Душан - автор государственного гимна Боснии и Герцеговины.

Голосование 
В финале Боснии и Герцеговине 10 баллов дали ,.

См. также 
 Босния и Герцеговина на «Евровидении»

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения 

Страны на «Евровидении-2007»